

Sigle 
 Dallas Morning News – quotidiano statunitense
 DuMont Television Network – network televisivo statunitense
 Default mode network – rete cerebrale

Codici 
 dmn – codice ISO 639-5 delle lingue mande